Каска́д ( — водопад, от  — падение):

 Каскад — одна из техник жонглирования.
 Каскад — небольшой водопад либо водопад, который можно представить как серию небольших водопадов-уступов.
 Каскад — несколько гидроэлектростанций, расположенных одна после другой на одной реке.
 Каскад — архитектурный комплекс, составной частью которого является небольшой искусственный водопад или система таких водопадов.
 Каскад — в электронике и радиотехнике составная часть усилителей.
 Каскад в теории динамических систем — динамическая система с дискретным временем.
  — графический эффект.
 Каскад — компьютерный вирус.
 Каскад смерча — облако или столб пыли, обломков и поднятых с земли предметов или водяных брызг.
 Каскадная модель — методология разработки программного обеспечения.

География

Армения 
 Каскад (Ереван) — архитектурная композиция.

Канада 
 Гора Каскад (Алберта) — гора, расположенная в долине реки Боу (Bow) национального парка Банф.
 Каскад (Британская Колумбия), также известный как каскадный спуск — город-призрак.

Сейшелы 
 Каскад — округ административно-территориального деления Республики Сейшельские Острова.

Франция 
 Каскад — река во Французской Гвиане.

Технология 
 Биохимический каскад, последовательная серия химических реакций.
 Комплементный каскад или система комплемента, биохимический каскад в иммунной системе.
 MAPK каскад, процесс действия раковых генов.
 Каскад реакций, последовательная серия химических реакций внутри молекулы.
 Электронный каскад или электронная лавина, процесс в физике.
 Каскад событий, проблема в управляемом событиями компьютерном программировании.
 Информационный каскад, экономическая теория.
 Каскад аварий, авария в системе из связанных частей.
 Каскад (химическая инженерия), серия химических процессов.
 Дробный каскадинг, техническая структуризация данных для ускорения двоичных поисков.

Организации 
 «Каскад» — телекомпания г. Калининград.
 «Каскад» — отряд специального назначения КГБ СССР.
 «Каскад» — внутренний миротворческий контингент Украины, известен миротворческими гуманитарными миссиями.
 Open CASCADE — программная разработка компании с штаб-квартирой во Франции.
 КАСКАД — исследовательский проект, основанный Евросоюзом, занимающийся изучением риска пищи для здоровья.
 «Каскад» — ансамбль ледового танца (Москва).
 «Каскад» — марка телевизоров, выпускавшихся в Куйбышеве (ныне — Самара).
 ПАО ЦНПО «КАСКАД» — Российская сеть Научно-Производственных Центров, работает с 1919 года.

Музыка 
 Каскад — в оперетте — быстрый танец, сопровождаемый пением.
 Каскад (группа) — музыкальная группа в Ярославле.
 Cascade, ныне Cascada — немецкая евродэнс-группа.
 Kaskade (род. 1971) — американский диджей и музыкальный продюсер.

Прочее 
 USS Cascade (AD-16), плавучая база эсминцев в составе ВМС США.
 Каскад Кембла, группа звёзд.
 Каскад прыжков — комбинация прыжков в фигурном катании.
 Каскад тонов — явление в фонетике.
 Каскад — ступенчатое расположение графических окон на дисплее.
 Каскад — шорох ноги, ботинка, стопы об пол, о землю (музыкальное, старорусское).
 Каскад — стрижка, где начиная с макушки, локоны оформляют слоями, которые образуют своеобразные ступеньки или «волны».
 Каскад — имитация падения как цирковой, акробатический или кинематографический трюк.
 Каскад — советский сорт ярового ячменя (выведен в 1984 году).
 Каскад — последовательная цепочка взаимосвязанных действий или эффектов, например каскад пролетающих облаков, каскад надвигающихся волн или наиболее яркий пример «Эффект домино».

Примечания